Crocodile (spoorwegen), een treinbeïnvloedingssysteem in Europese landen; in Nederland Krokodil
 Churchill Mk-VIII, een Britse tank uit de Tweede Wereldoorlog met de bijnaam Crocodile
 Crocodile (single), een single van de Britse band Underworld
 Vector the Crocodile, een personage uit media van Sonic the Hedgehog

Zie ook 
 Crocodile Dundee
 The Crocodile Hunter
 Killer Croc, een fictieve superschurk uit de Batman-reeks
 Krokodil (doorverwijspagina)